A spanyol nagydíj volt az 1989-es Formula–1 világbajnokság tizennegyedik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna: 73 (1-73)

Ayrton Senna 20. győzelme, 40. (R) pole-pozíciója, 13. leggyorsabb köre, 5. mesterhármasa (gy, pp, lk)
 McLaren 80. győzelme.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

További információk 
  

Spanyol Nagydij, 1989
Spanyol Formula–1 futamok